Nositelkou tohoto jména byly tyto ženy:
 Adéla Normandská († 962), dcera vévody Rolla, vévodkyně akvitánská
 Adéla Normandská († 1038), dcera vévody Richarda II., hraběnka burgundská
 Adéla Normandská († 1090), dcera vévody Roberta I., hraběnka z Aumale
 Adéla Normandská († 1138), dcera krále Viléma Dobyvatele, hraběnka z Blois